Agathe Backer Grøndahl, Noors componiste, feministe, muziekpedagoge en pianiste
 Anders Backer-Grøndahl, Noors zakenman
 Fridtjof Backer-Grøndahl, Noors pianist, muziekdocent en componist
 Nils Backer-Grøndahl, Noors chirurg en ziekenhuisbestuurder